Беатриче Савојска (1198 - 1267) је бла супруга Рамона Беренгера IV. Била је кћерка Томе I од Савоје и Маргарете од Женеве.

Породично стабло 

Рођени 1198.
Умрли 1267.
Династија Савоја